Měcholupy est un toponyme qui peut désigner :

Měcholupy, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Měcholupy, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie